'Ad, oude Arabische stam genoemd in de Koran
 Algemeen Dagblad, een Nederlands landelijk dagblad
 Andorra, een land met ISO-landcode AD
 Anno Domini, aanduiding voor de christelijke jaartelling
 Associate degree, een graad in het hoger beroepsonderwijs
 Active Directory, een directoryservice van Microsoft
 Ahold Delhaize, een exploitant van supermarkten en andere winkels
 Air Paradise, een Indonesische, voormalige luchtvaartmaatschappij met IATA-code AD
 Azul (luchtvaartmaatschappij), een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij met IATA-code AD
 AD (UIAA), een code in het UIAA-systeem voor alpiene klimroutes, zie Union Internationale des Associations d'Alpinisme
 AD (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 A.D. (miniserie), een miniserie uit 1985

 Ad (voornaam), in het bijzonder:
  Adrianus, de heilige Ad

 .ad, op internet het topleveldomein van Andorra

Zie ook 
 AT (doorverwijspagina)